Laura Chiatti, attrice e modella italiana (1982)
Luigi Chiatti, assassino seriale italiano (1968)